Slättskär kan syfta på följande platser:

Åland 

1. Slättskär (Västeränga, Lemland, Åland),  (12 ha)
2. Gunskär, Slättskär och Stora Fiskören,  (30 ha)